Jukka Voutilainen (né le  à Kuopio) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au KalPa Kuopio, il débute dans la SM-liiga avec le Jokerit en 2001. Il remporte le championnat national en 2006 avec le HPK Hämeenlinna. Il part alors en Suède chez le HV71. L'équipe décroche l'Elitserien en 2008 et 2010.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2005 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2|| 11|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
|2001-2002|| Kiekko-Vantaa || Mestis|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 53|| 12|| 12|| 24|| 8|| 10|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2003-2004|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 44|| 11|| 15|| 26|| 12|| 8|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
| 2004-2005|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 47|| 23|| 19|| 42|| 38|| 9|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2005-2006|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 50|| 24|| 17|| 41|| 20|| 12|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 2006-2007|| HV71|| Elitserien|| 50|| 15|| 19|| 34|| 26|| 14|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 2007-2008|| HV71|| Elitserien|| 51|| 26|| 20|| 46|| 30|| 17|| 9|| 12|| 21|| 12
|-
| 2008-2009|| HV71|| Elitserien|| 52|| 17|| 30|| 47|| 63|| 18|| 4|| 8|| 12|| 8
|-
| 2009-2010|| HV71|| Elitserien|| 37|| 16|| 21|| 37|| 10|| 15|| 6|| 9|| 15|| 12
|-
| 2010-2011|| HV71|| Elitserien|| 36|| 8|| 13|| 21|| 20|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2011-2012|| HV71|| Elitserien|| 52|| 14|| 19|| 33|| 18|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| KalPa || SM-liiga || 29|| 10|| 7|| 17|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| KalPa || Liiga || 35|| 7|| 8|| 15|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Tappara Tampere || Liiga || 6|| 2|| 1|| 3|| 2|| 18|| 6|| 6|| 12|| 12
|-
| 2014-2015 || KalPa || Liiga || 56|| 17|| 8|| 25|| 20|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2

Références 

Naissance en mai 1980
Naissance à Kuopio
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HV 71
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Tappara
Joueur du Kiekko-Vantaa
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Matti-Keinonen